Bandura este un instrument muzical cu coarde tradițional din Ucraina.

Bandura este și un nume de familie purtat de următoarele persoane notabile:

 Albert Bandura (n. 1925), psiholog
 Jeff Bandura (n. 1957), hocheist
 Oleksandr Bandura (n. 1986), fotbalist ucrainean